Pyrgos (griechisch Πύργος = „Turm“) ist der Name verschiedener Orte in Griechenland:

der Gemeinde:
 Pyrgos (Gemeinde), Region Westgriechenland

des Gemeindebezirks:
 Pyrgos (Gemeindebezirk) in der Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland

der Ortsgemeinschaften:
 Pyrgos (Konitsa) im Gemeindebezirk Konitsa der Gemeinde Konitsa, Region Epirus
 Pyrgos (Lamia) im Gemeindebezirk Ypati der Gemeinde Lamia, Region Mittelgriechenland
 Pyrgos (Orchomenos) im Gemeindebezirk Orchomenos der Gemeinde Orchomenos, Region Mittelgriechenland
 Pyrgos (Kymi-Aliveri) im Gemeindebezirk Kymi der Gemeinde Kymi-Aliveri, Region Mittelgriechenland
 Pyrgos (Dorida) im Gemeindebezirk Efpali der Gemeinde Dorida, Region Mittelgriechenland
 Pyrgos (Xylokastro-Evrostini) im Gemeindebezirk Evrostini der Gemeinde Xylokastro-Evrostini, Region Peloponnes
 Pyrgos (Dytiki Mani) im Gemeindebezirk Lefktro der Gemeinde Dytiki Mani, Region Peloponnes
 Pyrgos (Trifylia) im Gemeindebezirk Gargaliani der Gemeinde Trifylia, Region Peloponnes
 Pyrgos (Archanes-Asterousia) im Gemeindebezirk Asterousia der Gemeinde Archanes-Asterousia, Insel und Region Kreta

der Dörfer:
 Pyrgos (Pangeo) im Gemeindebezirk Eleftheres der Gemeinde Pangeo, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Pyrgos (Myki) im Gemeindebezirk Myki der Gemeinde Myki, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Pyrgos (Sithonia) im Gemeindebezirk Sithonia der Gemeinde Sithonia, Region Zentralmakedonien
 Pyrgos (Kozani) im Gemeindebezirk Elimia der Gemeinde Kozani, Region Westmakedonien
 Pyrgos (Georgios Karaiskakis) im Gemeindebezirk Tetrafylia der Gemeinde Georgios Karaiskakis, Region Epirus
 Pyrgos (Pyli) im Gemeindebezirk Myrofyllo der Gemeinde Pyli, Region Thessalien
 Pyrgos (Dirfys) im Gemeindebezirk Dirfys-Messapia der Gemeinde Dirfys, Region Mittelgriechenland
 Pyrgos (Egiala) im Gemeindebezirk Akrata der Gemeinde Egialia, Region Westgriechenland
 Pyrgos (Samos) im Gemeindebezirk Pythagorio der Insel und Gemeinde Samos, Region Nördliche Ägäis
 Pyrgos (Iraklio) im Gemeindebezirk Paliani der Gemeinde Iraklio, Insel und Region Kreta
 Pyrgos (Kalo Chorio) im Gemeindebezirk Agios Nikolaos der Gemeinde Agios Nikolaos, Insel und Region Kreta, siehe auch Kalo Chorio
 Pyrgos (Vrachasi) im Gemeindebezirk Agios Nikolaos der Gemeinde Agios Nikolaos, Insel und Region Kreta
 Pyrgos (Rethymno) im Gemeindebezirk Lappa der Gemeinde Rethymno, Insel und Region Kreta
 Pyrgos (Platanias) im Gemeindebezirk Kolymvari der Gemeinde Platanias, Insel und Region Kreta

sowie mit Namenszusatz 
der Ortsgemeinschaften:
 Pyrgos Ithomis im Gemeindebezirk Ithomi der Gemeinde Mouzaki, Region Thessalien
 Pyrgos Kierou im Gemeindebezirk Arni der Gemeinde Sofades, Region Thessalien
 Pyrgos Dirou im Gemeindebezirk Gythio der Gemeinde Anatoliki Mani, Region Peloponnes
 Pyrgos Kallistis im Gemeindebezirk Thira der Gemeinde Thira, Region Südliche Ägäis

der Dörfer:
 Pyrgos Chiliarous im Gemeindebezirk Panagia der Gemeinde Aristotelis, Region Zentralmakedonien
 Pyrgos Sani im Gemeindebezirk Kassandra der Gemeinde Kassandra, Region Zentralmakedonien

 Pyrgos Panormou ehemalige Bezeichnung des Dorfes Panormos auf Tinos, Region Südliche Ägäis

und von
 Titularbistum Pyrgos
 der griechische Name der Stadt Burgas in Bulgarien
 eine minoische Siedlung auf Kreta, siehe Myrtos (Kreta)

Pyrgos steht für:
 Chemische Fabrik „Pyrgos“

Pyrgos ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Pyrgos (* 1989), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Leonidas Pyrgos (1874–nach 1896), griechischer Fechter

Siehe auch Pyrgi (Begriffsklärung)